«Авенида де Майо» () — станция Линии C метрополитена Буэнос-Айреса. С неё можно сделать пересадку на станцию Лима (Линия A).

Станция находится в районе Монсеррат, поблизости от пересечении улиц Авенида Нуэве-де-Хулио и Авенида де Майо, от последней станция метро и получила своё наименование. Станция Авенида де Майо была открыта 9 ноября 1934 года. В 1997 году станция была включена в число Национальных исторических памятников.

Станция украшена 2 керамическими панно. Первое, размером 4,30 х 2 метра, выполнено по эскизу 1934 года художника Игнасио Сулоага и изображает римский акведук в Сеговии. Второе, размером 3,9 х 1,95 метров, выполнено по эскизу 1934 года художника Фернандо Альвареса Сотомайора и называется «Испания — Аргентина 1934» ().

См. также 
 1934 год в истории метрополитена

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Metrovias

Станции метрополитена Буэнос-Айреса
Появились в 1934 году в Аргентине
Станции метрополитена, построенные в 1934 году